Le Fond de la bouteille est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Fond de la bouteille, roman de Georges Simenon (1949)
 Le Fond de la bouteille, film de Henry Hathaway (1956), adapté du roman